{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Zagreb
| Officiële naam     = PBZ Zagreb Indoors
| Plaats             = Zagreb
| Land               = Kroatië
| Locatie            = Dom športova
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = Hardcourt, indoor
| Prijzengeld        = € 439.405   2,90% t.o.v. 2014
| Jaar               = 2015
| Datum              = 2 - 8 februari
| Editie             = 12
| Vorige             = 2014
| Volgende           = 
| Winnaar enkelspel  =  Guillermo García López
| Winnaar dubbelspel =  Marin Draganja  Henri Kontinen
}}

Het ATP-toernooi van Zagreb (officieel het PBZ Zagreb Indoors) van 2015''' vond plaats van 2 tot en met 8 februari 2015 in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het toernooi werd gespeeld op hardcourtbanen in het Dom Sportova.

Het enkelspel werd gewonnen door Guillermo García López. Hij versloeg in de finale Andreas Seppi met 7-6(4) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Marin Draganja en Henri Kontinen. Zij versloegen in de finale Fabrice Martin en Purav Raja met 6-4 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb